Brusy est le nom :
 de la gmina de Brusy, dans le powiat de Chojnice, dans la voïvodie de Poméranie
 de la ville de Brusy, chef-lieu de cette gmina